Sint Michiel – miasto na wyspie Curaçao (terytorium autonomiczne Holandii). Według danych szacunkowych na rok 2010 liczy 5350 mieszkańców. Przemysł spożywczy, włókienniczy.

Przypisy 

Miasta na Curaçao